

Родниковський сільський округ — адміністративна одиниця, Мартуцький район, Актюбинська область
 Родниковський сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область